Ива́н Усти́нов:
 Устинов, Иван Васильевич (1890—1966) — советский филолог, методист по русскому языку.
 Устинов, Иван Лаврентьевич (1920—2020) — советский контрразведчик, генерал-лейтенант КГБ.
 Устинов, Иван Макарович (1917—1985) — советский военный деятель, Герой России.
 Устинов, Иван Тимофеевич (1922—1952) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.